Kirkland (Carolina del Nord)
 Kirkland (Illinois)
 Kirkland (Quebec)
 Kirkland (Washington)
 Kirkland Lake (Ontàrio)
 James Kirkland (1952), paleontòleg i geòleg americà
 Sally Kirkland (Nova York, 1941), actriu, productora i directora estatunidenca